Van der Valk er et hollandsk efternavn, der bogstaveligt talt betyder "fra falk", der ofte oprindeligt henviser til et våbenskjold. Variationer af navnet er Van der Valck, Vandervalk, De Valk en Valk.

Van der Valk kan henvise til:
 Et hollandsk bådebygningsfirma, Van der Valk Shipyard, i Waalwijk.
 Den britiske tv-serie Van der Valk baseret på detektivromaner med samme navn af Nicolas Freeling.
 Van der Valk Hotels & Restaurants, hollandske hotelkæde

Personer med efternavnet 
 Charlotte Vandervalk (født 1937), amerikansk politiker
 Guido van der Valk (født 1980), hollandsk golfspiller
 Kirsten van der Valk (født 1994), hollandsk badmintonspiller
 Leonardus Cornelius van der Valck (1769–1845), hollandsk diplomat og mystisk greve i Tyskland
 Mary van der Valk (født 1958), hollandsk forfatter
 Pieter de Valk (1584–1625), hollandske guldalder maler
 Simon "Piet" van der Valk, fiktiv hollandsk detektiv fra Van der Valk- romanerne
 Vasco van der Valk (født 1999), hollandsk roadracing kører

Kilder